Das Kind steht für:

 Das Kind (2005), belgisch-französischer Film von Jean-Pierre und Luc Dardenne
 Das Kind (2012), deutscher Film von Zsolt Bács
 Das Kind (Roman), Roman von Sebastian Fitzek (2008)

das Kind ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Ludwig das Kind, König des Ostfrankenreiches
 Konrad das Kind für Konrad II. (Bayern)
 Otto das Kind für Otto I. (Braunschweig)

Siehe auch:
 Das fremde Kind
 Das Kind meiner Mutter, Roman von Florian Burkhardt (2017)
 Ein Kind, Erzählung von Thomas Bernhard (1982)